Catherine Rousselet-Ceretti (1943-), fleurettiste française ;
 Giulio Ceretti (1903-1985), journaliste, syndicaliste et homme politique italien ;
 Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti (1929-2008), femme politique italienne ;
Vittoria Ceretti (1998-), mannequin italien.